Комуніст — місцевість у Індустріальному районі Харкова, розташована на південному сході міста, в районі залізничної станції Рогань.

У вересні 2012 року західна частина селища Комуніст Харківського району площею 33,52 га була включена в межі Індустріального району міста Харкова.

Вулиці:
 Васищевська
 Кулєшова
 Маримонтська
 Палладіна
 Пулавська
 Роганська (частина)
 провулок Кулєшова

Примітки 

Місцевості Харкова
Індустріальний район (Харків)